Влади́мир Зо́тов:
 Зотов, Владимир Борисович (род. 1946) — советский и российский экономист и государственный деятель.
 Зотов, Владимир Михайлович (1926—2018) — общественник, ветеран. 
 Зотов, Владимир Рафаилович (1821—1896) — русский писатель и журналист.
 Зотов, Владимир Юрьевич (род. 1960) — советский футболист. Российский игрок в мини-футбол, тренер.